Гарри Шам-младший (, , кант. Шум Юнгхонг; род. , Сан-Хосе, Коста-Рика) — американский танцор и актёр.

Ранние годы 
Шам родился в Пуэрто-Лимоне в Коста-Рике 28 апреля 1982 года. Его мать — уроженка Гонконга, а отец из Гуанчжоу. Они поселились в Коста-Рике, где и родились Шам и две его старшие сестры. Когда Гарри было шесть лет, семья переехала в Сан-Франциско. Он рассказывает: «Я говорю по-китайски и по-испански. Испанский фактически был моим первым языком. Китайский и английский я выучил позже».

Карьера 
Начал танцевальную карьеру, работая с такими артистами, как Бейонсе, Мэрайя Кэри, Дженнифер Лопес и Джессика Симпсон.

С 2003 года сыграл около 50 ролей в кино и на телевидении. Наибольшую известность Шаму принесли роли Майка Чанга в сериале «Хор» и Магнуса Бейна в «Сумеречных охотниках». Также снимался в фильмах «Шаг вперёд 2: Улицы», «Шаг вперёд 3D», «Драконы Нью-Йорка», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон: Меч судьбы», «Безумно богатые азиаты» и других.

Личная жизнь 
В 2007 году Шам начал встречаться с танцовщицей Шелби Рабарой. Пара обручилась в октябре 2013 года во время отпуска на Гавайях, а 22 ноября 2015 года они поженились на Коста-Рике. В марте 2019 года у них родилась дочь Зиа.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале
Выпускники Университета штата Калифорния в Сан-Франциско